B–152 Alrosza, orosz dízel-elektromos tengeralattjáró
Baade B–152, keletnémet sugárhajtású utasszállító repülőgép